Watch Your Watch – film del 1915 diretto da Edwin J. Collins
 Watch Your Watch – film del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
 Watch Your Watch – cortometraggio del 1918 diretto da Allen Curtis